Joseph Noiret (1927), Belgisch Cobra-schilder
Louis Noiret (1896 - 1968), Nederlands musicus
Philippe Noiret (1930 - 2006), Frans acteur